Walcott Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Walcott Township (Minnesota)
 Walcott Township (North Dakota)